Бердя́нский зали́в — залив Азовского моря.

Характеристика 
Залив расположен на северном побережье между косами Бердянская и Обиточная.
Расстояние между оконечностями кос около 28 миль.

Глубины в заливе составляют от 5 до 8 метров.

В восточной части залива подъём дна к берегу равномерный, а в западной части дно неровное, с большим количеством банок, глубинами менее 5 метров.

В восточной части залива возле средней части Бердянской косы расположен остров Малый Дзендзик.

В конце косы в залив вдаётся полуостров Большой Дзендзик.

Остров Малый Дзендзик и полуостров Большой Дзендзик укрывают с запада небольшие бухты, пригодные для стоянки рыболовецких судов.

С востока и юга эти бухты прикрываются косой.

Залив зимой замерзает, причём в течение зимы может несколько раз очищаться и снова замерзать.

На побережье расположен ряд населённых пунктов, в том числе 2 города — Приморск (на северо-западе) и Бердянск (северо-восток и восток).

В Бердянске построен Бердянский морской порт. Также на побережье имеется ряд пристаней.

Экология

Примечания

Источники 
 
 

Бердянск
Заливы Азовского моря
Заливы Запорожской области